Příjmení Hamrlík má více nositelů:

 Martin Hamrlík (* 1973) – český hokejista hrající za RI Okna Zlín
 Roman Hamrlík (* 1974) – český hokejista působící v NHL